Ханна Ходсон (; ) — американская актриса.

Биография 
Ханна Роуз Ходсон родилась 10 сентября 1991 года в Сан-Франциско. В 2 года вместе с семьёй переехала в Бруклин.

В 2009 году окончила школу Бикон. В 2013 году окончила Хэмпширский колледж, где изучала театральное искусство.

Дебютировала на телевидении в 2005 году. Получила известность благодаря фильмам «Невидимые дети» и «История Рона Кларка». С 2009 по 2011 год снималась в телесериале «Сестра Готорн».

Фильмография

Награды и номинации 
 2007 — премия «Молодой актёр» в категории «Лучшая молодая актриса в телефильме, мини-сериале или специальной программе — комедия или драма» («История Рона Кларка»).
 2011 — номинация на премию «Молодой актёр» в категории «Лучшая молодая актриса второго плана в телесериале — комедия или драма» («Сестра Готорн»).

Примечания

Ссылки